Dehnow kan syfta på följande platser:

Iran 

 Moḩammadābād-e Denow, ort, Kerman, 
 Deh Now (ort i Kerman), 
 Dehnow (ort i Markazi), 
 Dehnow (ort i Kerman), 

Robotskapade Iranförgreningar